Raksha – nell'induismo, parola di origine sanscrita che significa "protezione"
 Raksha – personaggio dei racconti de Il libro della giungla
 3332 Raksha – asteroide della fascia principale